Enterprise-Klasse steht für:

 Enterprise-Klasse (2009), Klasse von Bohrschiffen
 Flugzeugträgerklasse, siehe USS Enterprise (CVN-65)
 fiktive Raumschiffklasse im Star-Trek-Universum, siehe Enterprise (Raumschiff) #USS Enterprise (NCC-1701-A)